Jiří Holík, češki hokejist, * 9. julij 1944, Havlíčkův Brod, Češka.

Holík je bil dolgoletni igralec klubov HC Havlíčkův Brod in HC Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, s katerima je osvojil sedem državnih naslovov prvaka. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na štirih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalj, ter dvanajstih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik treh zlatih, petih srebrnih in treh bronastih medalje. Za reprezentanco je ma 319-ih tekmah dosegel 132 golov.

Tudi njegov brat Jaroslav in nečak Bobby sta hokejista, nečakinja Andrea Holíková pa tenisačica.

Pregled kariere

|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 8
| 1
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 5
| 10
| 15
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 7
| 5
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Stadlau Wien
| Avstrijska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti Havlíčkův Brod
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti EC Wien
Hokejisti Wiener EV
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih